Sträuli ist der Name folgender Personen:
 Hans Sträuli (1862–1938), Schweizer Politiker, Stadtpräsident von Winterthur und Nationalrat
 Heinrich Emil Sträuli (1834–1894), Schweizer Richter und Politiker
 Ida Sträuli-Knüsli (1847–1918), Schweizer Frauenrechtlerin, Gründerin und Präsidentin des Frauenbunds Winterthur
 Johannes Sträuli (1803–1870), Schweizer Unternehmer, Gründer der Seifenfabrik Sträuli

Siehe auch:
 Seifenfabrik Sträuli, Schweizer Unternehmen für Wasch- und Reinigungsmittel in Winterthur